Голёнка () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина) на берегу реки Яцунка (Голубовка) (притока Ромна).

Характеристика 
В селе расположено две церкви: Св. Архангела Михаила (деревянная, 1649 г.) и Спасо-Преображенская. Первая была уничтожена в 1920-е гг., а вторая сгорела в 1984 г. Сейчас здание медпункта реорганизовано в церковь, установлен одноярусный иконостас и куполов. Церковь относится к УПЦ МП.

Священнослужители церквей:
 Преображенская церковь
 1898 - священник Константин Доброгаев
 1911-1912 - священник Михаил Шендерей
 1911-1912 - исп. долж. псаломщика Григорий Сороколат
 1915 - священник Федор Красновский

 Михайловская церковь
 1798-1804 - протоиерей Александр Васильевич Боровский
 1798 - священник Михаил Семенович Боровский
 1798 - дьячок Афанаский Васильевич Боровский
 1798 - пономарь Максим Афанасьевич Боровский
 1888-1892 - священник Иван Барадухин
 1898 - священник Иван Нагорский
 1911-1912 - священник Константин Доброгаев
 1912-1915 - священник Михаил Шендерей
 1911-1912 - исп. долж. псаломщика Иван Назаренко

В селе расположена ООШ, магазин, клуб, амбулатория. Дороги села покрыты асфальтовым полотном. Работает коллективное хозяйство во главе с фермером-арендатором из Германии. Основная часть земель арендована СТОВ «Агродом».

Памятники архитектуры 
 Кирпичный фундамент Спасо-Преображенского храма
 Амбулатория, реорганизованная в церковь
 Памятник погибшим коммунистам 1918 г.
 Старинные казацкие кладбища
 Памятник солдатам эпохи И. В. Сталина
 Традиционный голенский дом (хата) Максима Носенко с мурованной печью
 Здание старой школы (в аварийном состоянии, из 4-х зданий школы сохранилось одно)
 Также до 1990-х был установлен танк ИС, стоял между зданиями бывшего правления колхоза «Украина».

С Голенкой связаны 
 Отец короля Речи Посполитой Ярема Вишневецкий
 Гетман Левобережной Украины Иван Самойлович
 Гетман Украины Иван Мазепа
 Гетман Иван Скоропадский и его потомки
 Гетман Кирилл Разумовский
 Александр Меншиков

В Голенке родились 
 Матвеенко, Пётр Иосифович (1892—1967) — советский военачальник, генерал-майор, полный Георгиевский кавалер.
 Семён Кошевой — известный кобзарь, учитель Остапа Вересая.
 Пётр Носенко, 1911—1993 гг. — журналист, редактор районных газет «Прапор Жовтня» (Ромны, 1936-41 гг.), «Ленінським шляхом» (пгт Дубовязовка, 1946—1949)
 Михаил Потебенько (1937) — народный депутат, Генеральный прокурор Украины (1998—2001 гг.);
 Петро Потебенько (1935) — проректор с финансово-хозяйственной роботы Национальной академии прокуратуры Украины;
 Михаил Лазоренко — исследователь пищевых технологий, преподаватель в Национальном пищевом университете
 Володимир Науменко — главный редактор журнала «Березіль» Национального общества писателей Украины.

Примечания 

Населённые пункты Бахмачского района